Rajd Ypres 2022 (58. Ardeca Ypres Rally) – 58. edycja Rajdu Ypres rozgrywanego w Belgii. Rozegrany był  od 18 do 21 sierpnia 2022 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Składał się z 20 odcinków specjalnych.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 86 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i innych.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS20

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 9 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 

W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.

Uwagi

Przypisy 

Belgia
2022
2022 w Belgii